Borok peut faire référence à : 
 Valentina Borok (1931-2004), mathématicienne ukrainienne.
 Vladimir Keilis-Borok (1921-2013), sismologue et géophysicien russo-américain.
 Le borok, nom donné à un ensemble de langues tibéto-birmanes.